Кемерко́л (, до 2018 г. — Виногра́довка) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Наумовского сельского округа. Код КАТО — 113247200.

География 
Село расположено на берегу одноимённого озера, в северо-западной части района, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Акколь, в 11 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Наумовка.

Абсолютная высота — 360 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Наумовка — на северо-западе, село Орнек — на северо-востоке, село Радовка — на востоке, село Талкара — юго-востоке, село Амангельды — на юге.

Севернее села проходит проселочная дорога «Наумовка — Ерназар» — с выходом на автодорогу областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 349 человек (из них казахи — 34 %, русские — 33 %).

В 1999 году население села составляло 288 человек (144 мужчины и 144 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 234 человека (118 мужчин и 116 женщин).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Енбекши
 ул. Кемирколь
 ул. Мектеп
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района